Fumimaro Konoe – politico giapponese
 Konoe – 76º imperatore del Giappone
 Tadateru Konoe – funzionario giapponese
 Yasuko Konoe – prima figlia del principe Mikasa e di sua moglie Yuriko